Brinson peut faire référence à : 
 L. Catherine Brinson, scientifique des matériaux américaine.
 Lewis Brinson (né en 1994), joueur américain de baseball.

 Brinson, ville en Géorgie (États-Unis)